O Serviço de Intendência no Exército Brasileiro é responsável por parte significativa da logística, o que lhe rendeu a alcunha de "Rainha da Logística". O Serviço de Intendência é encarregado das atividades de suprimento (alimentos; fardamento e equipamento; reembolsáveis; e outros), transporte de pessoal e de suprimentos;  em campanha; serviço de banho, lavanderia e sepultamento; dobragem, manutenção de pára-quedas e suprimento pelo ar; administração financeira; e controle interno.

Exército
Armas do Exército Brasileiro